Данди (англ. Dundee, гэльск. Dùn Dèagh) — многозначный термин.

Фамилия 
 Данди, Анджело (Анджело Мирена, 1921—2012) — американский тренер по боксу.
 Данди, Шон (род. 1972) — южноафриканский футболист, нападающий.

Топоним 
 Данди — четвертый по величине город в Шотландии, административный центр области Данди.
 Данди (ЮАР) — город в Южно-Африканской Республике.
 Данди (область) — самая маленькая из 32 областей Шотландии.

Другое 
 Данди (футбольный клуб) — профессиональный футбольный клуб из одноимённого шотландского города.
 Данди Юнайтед — профессиональный футбольный клуб.
 Данди (аэропорт) — аэропорт, расположенный в 3 км от центра Данди, Шотландия.
 Майкл «Крокодил» Данди — герой кинотрилогии.

См. также